Lairet peut se référer à :

Toponyme 
 Lairet, quartier de la ville de Québec ;
 Parc Lairet, parc urbain dans le quartier Vieux-Limoilou de la ville de Québec.

Hydrologie 
 Rivière Lairet, ancien ruisseau de la ville de Québec, maintenant canalisé ;
 Lac de l'Airette, lac de barrage dans l'Hérault.

Voir aussi